Massac est un toponyme qui peut désigner :
 
 Massac (Aude), commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Massac (Charente-Maritime), commune française du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Massac (Tarn), ancienne commune française du département du Tarn, en région Occitanie ; intégrée à Massac-Séran.
 Massac-Séran, commune française du département du Tarn, en région Occitanie.